Лесни́чье (, ) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520482803. Население по переписи 2001 года составляет 1410 человек. Почтовый индекс — 24462. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 48,2 км².

Адрес местного совета 
24462, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Лесничье, ул. Калинина, 1

Ссылки 
 Лесничье на сайте Верховной рады Украины
 
 

Населённые пункты Бершадского района